Лі На була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі після перемоги на Відкритому чемпіонаті Франції в одиночному розряді за тиждень до того.

Через сильний дощ фінал перенесли на 13 червня 2011 року об 11:00 за місцевим часом. Сабіне Лісіцкі виграла свій другий титул у кар'єрі, у фіналі перемігши Даніелу Гантухову з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток без боротьби виходять у друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main draw
 Qualifying draw

Aegon Classic, одиночний розряд
2011